

Editoria 
 Reset – rivista bimestrale di cultura politica, tra i cui fondatori, nel 1993, vi sono Norberto Bobbio, Vittorio Foa e Giancarlo Bosetti
 Reset – manga di Tetsuya Tsutsui del 2004

Informatica 
 Reset – operazione di ripristino

Musica 
 Reset! – gruppo di musica turbofunk italiano
 Reset – gruppo punk/rock canadese
 Reset – gruppo eurodance norvegese
 Reset – album dei Negrita del 1999
 Reset – EP dei Mute Math del 2004
 Reset – EP dei Set Your Goals del 2006
 Reset – album dei Surgery del 2012
 Reset – album di Tina Arena del 2013
 Reset – EP di Flying Lotus del 2007
 Reset – album degli Atari Teenage Riot del 2015

Televisione e spettacolo 
 Reset – dorama del 2009 prodotto da Nippon Television
 Reset – episodio della seconda stagione di Torchwood
 Reset – spettacolo dal vivo, iniziato il 16 febbraio 2007 da Pordenone a cura di Beppe Grillo e proseguito in diverse città italiane

Altro 
 Reset – attrazione di Mirabilandia